Джулия може да се отнася за:
 „Джулия“ – роман на Питър Строб;
 „Джулия“ – американски филм от 1956 година;
 „Джулия“ – американски филм от 1977 година;
 „Джулия“ – италиански филм от 1999 година;
 „Джулия“ – френски филм от 1956 година.